Лос Казадорес има више значења:

 Лос Казадорес, Рестауранте-Бар (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Казадорес (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику